

Toponimi
 Ribbeck – frazione della città tedesca di Nauen
 Ribbeck – frazione della città tedesca di Zehdenick

Personalità
 Erich Ribbeck – calciatore tedesco